Daucus creticus är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Daucus creticus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
creticus